Торс — тулуб людини. || Скульптурне зображення тулуба людини.
 Торс Бельведерський

Персоналії 
 Іван Торс (1916—1983) — угорський драматург, сценарист, продюсер кіно і телебачення.
 Олафур Торс (1892—1964) — прем'єр-міністр Ісландії.
 Фріц Торс (1909—2014) — голландський журналіст і ведучий програми новин.

Примітки